La 1. Lig 1998/99 fue la 41.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Resultados

Goleadores

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1998
Fútbol en 1999
Deporte en Turquía en 1998
Deporte en Turquía en 1999